428 км, 428-й киломе́тр — топоним в Азербайджане и России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 428 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 550856
 428 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 865229, расположен после станции Сарбала
  428 км (платформа в Курской области) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область, город Курчатов). Код 207923
 428 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Костромская область). Код 304362
 428 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 596915
 428 км — остановочный пункт, Акмолинская область. Код 692493.